Натуральне число 988
 988 рік до нашої ери
 988 рік нашої ери